Heracleum gummiferum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Willdenow. Heracleum gummiferum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
gummiferum